Le patronyme belge Baclain, Baclaine, Baclène, Baclenne ou Bacquelaine ou Bacqueleine est un dérivé de l'hydronyme germanique baki (ruisseau) entre autres retrouvé dans les toponymes Bakelaine à , Bornai, Mont-Saint-André, Neerheylissem, Opprebais, Adorp, Bierk, Wavre, , Hollogne, Warnant-Dreye.
 

Daniel Bacquelaine (1952-), homme politique belge.